Xenodomus är ett släkte av svampar. Xenodomus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Xenodomus